Stati Uniti d'America
 Muddy – villaggio della Contea di Saline, Illinois
 Muddy – census-designated place della Contea di Big Horn, Montana